Дебёсы () — село (с 1749) в России, административный центр Дебёсского района Удмуртской республики.

Село расположено на реке Чепце (приток Вятки), в 141 км к северо-востоку от Ижевска. До ближайшей железнодорожной станции Кез — 32 км. Рядом с селом проходит трасса , до постройки объездной дороги проходившая напрямую через село.

История 
Впервые упоминаются в 1646 году в переписи Каринского стана как починок на речке Дебессе. В 1749 году в деревне Дебесской была заложена первая деревянная церковь (Николаевская), построенная в 1754 году. Населённый пункт получил статус села. В 1756 году церковь сгорела и вновь отстроена лишь в 1767 году. В 1796 году входит в состав Вятской губернии и становится волостным центром.

С начала XIX века через Дебёсы проходил Сибирский тракт, причём в Дебёсах соединялись две его ветви — северная, идущая из Санкт-Петербурга, и южная, идущая из Москвы. Тракт оказал большое влияние на село: для его нужд были построены почтовая и земская станции, цейхгауз, конно-этапная тюрьма и военный лазарет.

В 1920 году входит в Вотскую АО, где 8 декабря 1921 года становится центром Дебёсского уезда и получает статус города. Однако уже 26 ноября 1923 года уезд упраздняется, Дебёсы вновь становятся селом и входят Глазовский уезд.

При проведении в 1929 году административно-территориальной реформы уездно-волостная структура заменяется районной, образуется Дебёсский район.

В 1846 году был построен каменный храм, освящённый во имя Святой Троицы. В 1939 году постановлением президиума ВС УАССР Троицкий храм был закрыт. В 2000-х годах начато восстановление Троицкой церкви неподалёку от прежнего места по прежнему архитектурному проекту.

В 2006 году в селе Дебёсы построена новая каменная церковь (архитекторы П. И. Анисифоров, Т. Ф. Дьякова), освящённая в 2007 году в честь Святой Троицы.

Климат 
Климат умеренный континентальный.

Население

Культура и социальная сфера 
В селе находится уникальный музей истории Сибирского тракта, расположенный в бывшем здании казармы нижних чинов Дебёсского конно-этапного пункта. Вместе с сохранившимся участком Сибирского тракта длиной 1,2 км они занесены в список объектов культурного наследия регионального значения. В этот же список занесены братская могила красноармейцев, погибших в боях с белогвардейцами и братская могила советских воинов, умерших от ран в госпитале в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

В селе работают МОУ «Дебёсская СОШ», детский сад, МОУ «Детская школа искусств им. Г. М. Корепанова-Камского», МУК «Районный творческо-досуговый центр „Чупчигур“», МУК «Дебёсский районный центр развития культурного туризма „Байгурезь“», МУК «Дебёсский районный дом ремёсел», МУЗ «Дебёсская центральная районная больница», клуб.

Примечания

Ссылки 
Сайт, посвященный селу Дебёсы
Сайт о Дебесском районе.

Населённые пункты Дебёсского района
Населённые пункты России, утратившие статус города
Районные центры Удмуртии